Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1994 година e 45-и пореден.

Започва на 27 март 1994 г. и завършва на 13 ноември.

Съдържа в календара 16 старта.

Този сезон ще се замопни с първия германец печелил световната титла при пилотите Михаел Шумахер в 1994 Голяма награда на Австралия. Обаче ще се запомни този спорт с двама загинали пилоти това са трикратния световен шампион Айртон Сена и Роланд Ратценбергер.

Преди началото 
Голямата новина свързана преди началото на сезона е официалното прекратяване на 4-рикратния световен шампион Ален Прост. Той е заместен от дългосрочния му съперник Айртон Сена.

 Уилямс запазват в редиците си Деймън Хил който ще е съотборник с бразилеца Айртон Сена и тест-пилота Дейвид Култард, като той замести бразилеца заради фаталния инцидент за 1994 Голяма награда на Сан Марино.
 Макларън загубиха своя пилот Айртон Сена, но това дава шанс на финландеца Мика Хакинен да бъде лидера на отбора а съотборник е британеца напуснал Лижие за този сезон Мартин Брандъл. Компанията Форд прекатява партньорството с Макларън и на тяхно място са по-бавните двигатели от Пежо за 1994.
 Бенетон държат Михаел Шумахер в отбора като в неговата компания прави Йос Верстапен който е тест-пилот, финландеца Джей Джей Лехто и за само последните две състезания Джони Хърбърт.
 Ферари запазват двамата си пилоти Жан Алези и Герхард Бергер.
 Заубер заместват мястото на Джей Джей Лехто на младия германски пилот Хайнц-Харолд Френтцен който ще е съотборник на австриеца Карл Вендлингер.
 Джордан запазват пилотите си от последните два състезания през 1993, Рубенс Барикело и Еди Ървайн.
 Ларус сега са с двигатели Форд като техни пилоти са Оливиер Берета и Ерик Комас
 Футуърк са в криза след като загубиха своите двигатели Муген-Хонда. Техни пилоти са Кристиан Фитипалди и Джани Морбидели. Двигатели са британската компания Форд.
 Лотус са с двигатели Муген-Хонда заради финансови проблеми и слючиха спорозумение, но отбора прекратява своето участие във Формула 1 след края на сезона. Главните пилоти са Джони Хърбърт заедно с португалеца Педро Лами, но отбора замениха цели 6 пилота за един сезон.

През сезон 1994 два отбора правят своя дебют това са Симтек и Пасифик Ф1. Отбора на Симтек започва сезона с двама новобранци това са Дейвид Брабам и австриеца Роланд Раценбергер който загина по време на квалификация за място за Голямата награда на Сан Марино. Пасифик Ф1 са с пилотите Пол Белмондо и Бертран Гашо

Стартове

Класиране

Пилоти

Конструктори

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони